Hürsch ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Hürsch (1892–1979), Schweizer Politiker
 Otto Hürsch (1860–1947), Schweizer Konditor